Bythotiara är ett släkte av nässeldjur. Bythotiara ingår i familjen Bythotiaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Bythotiara